И́горь Алекса́ндрович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Игорь Александрович (род. 1959) — травматолог-ортопед.
 Кузнецов, Игорь Александрович (род. 1983) — русский поэт и прозаик, журналист.